El Colegio Salesiano El Patrocinio de San José es un establecimiento educacional chileno ubicado en la ciudad de Santiago, fundado en el año 1872 y abierto al público en 1873. 

Pertenece a la orden de los Salesianos de Don Bosco y cuenta con cursos de pre-escolar, educación básica y educación media, bajo el régimen particular-subvencionado. Es, hasta ahora, sólo para hombres, con jornada completa y diurna. 

En la actualidad se ubica en una amplia locación en la comuna de Providencia, y es el colegio salesiano chileno con mejores resultados en las mediciones académicas estatales, como las pruebas SIMCE y PAES.

Historia 
El Colegio Salesiano El Patrocinio de San José fue fundado por consejo del beato italiano Miguel Rúa el 23 de mayo de 1872, fecha en que se reunió su primer Consejo Directivo compuesto por nueve miembros, entre los que destacaron su futuro rector, el presbítero chileno Blas Cañas Calvo, el político, escritor y abogado conservador chileno Carlos Walker Martínez, el teniente del Ejército de Chile -y futuro héroe de la Guerra del Pacífico- Ignacio Carrera Pinto, y el sacerdote misionero italiano José Fagnano, además de quien propondría el nombre para el establecimiento, la señorita Carmen Lira y Argomedo. Abriría sus puertas a los alumnos en marzo de 1873. 

La locación escogida para el colegio fue avenida Santa Rosa N°132, en Santiago Centro, para poco después trasladarse al N°560 de la misma calle, lugar en que se mantuvo hasta su traslado definitivo a su actual ubicación en avenida Bellavista N°0550, en la comuna de Providencia. Desde entonces el colegio ha destacado en su entorno por su gran edificio de tres plantas, visible desde el exterior, así como sus dos enormes y simbólicos pinos, presentes tanto en el emblema del colegio como mencionados en su himno oficial.

Al iniciar su actividad, el establecimiento contó con una matrícula de 30 alumnos; 144 tenía al hacerse cargo del mismo la Congregación Salesiana en 1894, contando 97 alumnos en los cursos elementales y 47 en los de humanidades, siendo por lo tanto, el primer establecimiento de esta índole asumido por la Congregación Salesiana en Chile y el único por muchos años.

Su primer director salesiano fue el mismo Monseñor Fagnano, designado por el Arzobispo de Santiago, Monseñor Mariano Casanova.

Desde sus comienzos, el colegio fue exclusivamente  un internado, condición que se mantuvo durante décadas y que le permitió adquirir fama como establecimiento educacional de primera categoría. A mediados del siglo XX dejó de ser internado.

Uno de sus directores fue el cardenal Raúl Silva Henríquez.

Actualmente su rector es el laico Luis Alvarado Soto.

Infraestructura 

Este colegio cuenta con una superficie construida de 10.618 m² y una matrícula de 1.100 alumnos, además de 47 profesores. También posee una superficie de 6.703 m² para uso exclusivamente deportivo.

Edificio principal 
Su edificio principal fue diseñado por el conocido arquitecto Gustavo Monckeberg Bravo, autor del Palacio Larraín.

Además de las salas de clases, ubicadas a lo largo y ancho del gran edificio central de tres pisos y otras construcciones anexas, el colegio cuenta con varios jardines y áreas verdes, zonas de juego y entretenimiento, laboratorios de ciencias y computación, sala de música, teatro propio, capilla, varios auditorios, seis canchas pavimentadas, un patio techado, un casino, estacionamientos, gimnasio y canchas de básquetbol.

Capilla 
Construida a principios del siglo XX y renovada en la década de 1940, la capilla del Colegio Salesiano El Patrocinio de San José cuenta con una salida directa a avenida Bellavista y un campanario visible desde el exterior del establecimiento. Los sacerdotes del colegio, usualmente el director (que suele ser un consagrado), celebran misas periódicamente en ella, siendo éstas abiertas a todos los feligreses. Fieles católicos de los alrededores suelen asistir a éstas, así como a las festividades religiosas más concurridas, también celebradas en las dependencias del colegio.

Teatro 
El colegio también cuenta con un amplio teatro de principios del siglo XX, que ha sido mantenido hasta la actualidad con su disposición original, conservándose el piso de parquet y las butacas de madera, además del amplio escenario donde se ponen en escena obras representadas por los estudiantes del establecimiento, así como otras representaciones artísticas traídas para el entretenimiento y educación de los alumnos, e incluso, en ocasiones, obras de teatro y musicales abiertos a la comunidad.

Campo deportivo 
También posee el denominado "Campo Deportivo", ubicado justo frente al colegio por la calle Monitor Araucano, el que cuenta con canchas de básquetbol, una cancha de fútbol empastada, pista atlética, circuitos de cross country en la ladera del Cerro San Cristóbal, piscina, camarines y gimnasio.

Biblioteca 
La biblioteca de El Patrocinio de San José consta de dos niveles y posee una colección de 8.000 volúmenes (al año 2005).

Hitos emblemáticos 
Destaca especialmente por algunas de sus áreas emblemáticas, como la pileta del patio central y la estatua de mármol del fundador de la Congregación Salesiana, San Juan Bosco, así como por sus dos pinos, sus araucarias, y la estatua de San José, patrono del establecimiento, ubicada en el frontis del edificio principal.

Misión 

La misión del Colegio Salesiano El Patrocinio de San José es explicitada por el establecimiento del siguiente modo: 

"Nuestra misión es la permanente construcción de una Comunidad Educativa Pastoral que, por la mediación de sus miembros, anhela conformar un ambiente facilitador de una formación integral y de una excelente calidad educativa –pastoral, con el sello de la preventividad salesiana. En ella, todo se orienta al desarrollo de las plenas potencialidades de los niños y jóvenes, en modo que se vayan insertando de forma activa, progresiva y evangelizadora en la sociedad".

Visión 
A su vez, la visión del establecimiento es declarada en los términos siguientes:

"Siendo signos y portadores del Amor de Dios, teniendo como modelo a Cristo el Buen Pastor, construimos una Comunidad Educativa Pastoral al servicio de los niños, preadolescentes y jóvenes, inspirados en el legado espiritual y pedagógico de Don Bosco, para formar ‘buenos cristianos y honestos ciudadanos’, contribuyendo a la Iglesia y a la sociedad actual".

Himno 
El himno del Colegio Salesiano El Patrocinio de San José fue compuesto por el destacado sacerdote salesiano, escritor y músico Alejo Roa Bleck, en la primera mitad del siglo XX.

Resultados académicos 

En enero el año 2022 el colegio fue incluido en la lista de los 25 mejores colegios particulares-subvencionados por resultados de la PDT (Prueba de Transición). 

El mismo año fue premiado, por quinta vez consecutiva, por el Ministerio de Educación (MINEDUC) con el reconocimiento a la excelencia académica, tras ser evaluado positivamente por el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales (SNED).

En enero del año 2023 se registraron largas filas a las afueras del establecimiento, compuestas por personas que buscaban obtener una matrícula para sus hijos en el colegio.

Deportes 
El equipo escolar de básquetbol del establecimiento ha obtenido, en las últimas décadas, notables resultados a nivel comunal, regional y nacional.

En el año 2022 el equipo de básquetbol de El Patrocinio de San José representó a Chile en el Mundial de Básquetbol llevado a cabo en Belgrado, Serbia.

Egresados notables 
Algunos de sus egresados notables son:

 Fernando Monckeberg Barros, médico, economista y profesor chileno.
 Sergio Onofre Jarpa, político, diplomático y exministro del Interior de Chile.
 Belisario Velasco Baraona, político de la Democracia Cristiana, exministro del Interior de Chile.
 Fanor Contardo Vallejos, escritor y profesor chileno, actual profesor de historia del mismo colegio.
 Boris Quercia Martinic, actor, productor, guionista y escritor chileno. 
 Enrique Opaso Valdivieso, sacerdote chileno, director de la Fundación Refugio de Cristo y párroco de Reñaca.
 José Francisco Guzmán Führer, campeón mundial de patín carrera.
 Ramón Llao Andrade, actor chileno.
 Arturo "Kiwi" Walden, actor, periodista y rostro de televisión chileno.

Referencias 

Colegios Salesianos de Chile
Escuelas de Santiago de Chile
Providencia (Chile)